Miasto bez Żydów – powieść Hugo Bettauera z 1922 r.
 Miasto bez Żydów – film Hansa Karla Breslauera z 1924 r.